Fotbollsallsvenskan 2009 vanns av AIK. Vårsäsongen spelades 4 april–31 maj 2009 och höstsäsongen spelades 1 juli–1 november 2009. Säsongen 2009 deltog 16 lag i Allsvenskan, som spelades i 30 omgångar, med matcher mellan alla lag en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Kvalificerade lag 

Följande lag var kvalificerade för Allsvenskan 2009:

Från Allsvenskan 2008  (13 lag) 
(Antal säsonger)
 AIK (80)
 Djurgårdens IF (53)
 IF Elfsborg (63)
 Gais (51)
 Gefle IF (10)
 IFK Göteborg (77)
 Halmstads BK (48)
 Hammarby IF (46)
 Helsingborgs IF (58)
 Kalmar FF (22)
 Malmö FF (74)
 Trelleborgs FF (15)
 Örebro SK (42)

Från allsvenskt kval (1 lag)
 IF Brommapojkarna (2)

Från Superettan 2008 (2 lag)
 Örgryte IS (56)
 BK Häcken (9)

Tabeller 
Svenska Fotbollförbundet.

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel till Allsvenskan 2010

Djurgårdens IF till Allsvenskan 2010.

Hemmapremiärer

Arenor

Tränarförändringar 
Under säsong:
 3 juni 2009: Zoran Lukic lämnar Djurgården
 10 juni 2009: Åge Hareide ny huvudtränare för Örgryte
 12 juni 2009: Steve Galloway blir assisterande tränare i Djurgården
 31 augusti 2009: Thom Åhlund tar över ledningen för a-laget (Hammarby)
Efter säsong:
 20 november 2009: Andrée Jeglertz och Lennart Wass blir DIF:s nya tränarpar (Djurgården)
 23 november 2009: HIF:s nye tränare Conny Karlsson (Helsingborg)
 24 november 2009: Andrée Jeglertz tackade i dag nej till Djurgårdens erbjudande om att ingå i tränarstaben för A-laget. (Djurgården)
 27 november 2009: HBK och Janne Andersson går skilda vägar. (Halmstads BK)
 1 december 2009: Åge Hareide lämnar Örgryte för norska laget Viking Stavanger
 3 december 2009: Carlos Banda blir Wass kollega (Djurgården)
 8 december 2009: Michael Borgqvist och Jesper Blomqvist Bajens nya tränare (Hammarby)
 11 december 2009: Janne Andersson ny huvudtränare i Örgryte Fotboll
 17 december 2009: HBK:s nya tränarpar (Chefstränare Lasse Jacobsson och assisterande tränare Michael Svensson). (Halmstads BK)

Skytteliga 
Skytteligan på Svenska Fotbollförbundet.

Efter 30 omgångar.

 18 mål: Tobias Hysén (IFK Göteborg); varav 2 straffar: Wanderson do Carmo (GAIS)
 11 mål: Daniel Larsson (Malmö FF) 
 10 mål: Edward Ofere (Malmö FF), Jonas Henriksson (BK Häcken); varav 1 straff: Alvaro Santos (Örgryte IS)
 9 mål: Ivan Obolo (AIK), 2 Straffar Rasmus Elm (Kalmar FF)
 8 mål: Daniel Mendes (Kalmar FF), Kim Olsen (Örebro SK), Rasmus Jönsson (Helsingborgs IF), Fredrik Jensen (Trelleborgs FF), James Keene (IF Elfsborg), Emir Kujovic (Halmstad BK)

Publik 
Det totala publiksnittet lydde på 7 952 personer.

Publiksnitt

Högsta publiksiffror 
Endast publiksiffror över 20 000 åskådare finns med i listan.

Högsta publiksiffra per omgång

Matchtröjor 2009 

Tillverkare och antal lag:
 Adidas: 4
 Nike: 2
 Puma: 5
 Umbro: 3
 Masita: 1
 Uhlsport: 1

Spelarnamn på tröjorna:
 Ja: 5
 Nej: 11

Se även 
 Spelare i Fotbollsallsvenskan 2009
 Fotbollsgalan 2009
 Superettan 2009
 Damallsvenskan 2009

Externa länkar 
 Svenska Fotbollförbundet 2009 - Spelprogram - Allsvenskan, herrar

Källor

Fotnoter

Externa länkar

RSSSF - Sweden 2009

Fotboll i Sverige 2009
2009
Fotbollssäsongen 2009